Repatriación de Polacos puede referirse a:

 Repatriación de polacos de 1944 a 1946.
 Repatriación de polacos de 1955 a 1959.